San Pellegrino steht für:
 S.Pellegrino, italienische Mineralwassermarke
 Sanpellegrino, italienischer Getränkehersteller
 San Pellegrino Terme, Gemeinde in der Provinz Bergamo
 San Pellegrino (Firenzuola), ein Ortsteil der Gemeinde Firenzuola (Toskana)
 Passo San Pellegrino, Alpenpass im Trentino, Italien
 San Pellegrino (Giornico), eine Kirche im Kanton Tessin, Schweiz

Siehe auch:
 Pellegrino